

Personnalités 

Tony Pérez ou Tony Perez peut désigner :

 Tony Perez (1942-), acteur américain ;
 Tony Pérez (1942-), joueur de baseball américain.